Ливия (Livia) е име на:

 Ливия Друза —- майка на Сервилия Цепиона и Катон Млади
 Ливия Друзила (Ливия Августа) —- съпруга на Октавиан Август
 Ливия Юлия — сестра на император Клавдий
 Юлия Ливия — съпруга на Нерон Цезар,
 Ливия Медулина — годеница на римския император Клавдий
 Ливия Орестила — втората жена на император Калигула

Вижте също 
 Ливий

Женски имена